Die Abkürzung dimin. bedeutet:

 in der Linguistik und in Wörterbüchern diminutiv, die grammatikalische Verkleinerungsform
 in der Musik diminuendo (ital.: „verringernd“), die Verringerung der Lautstärke in der Musik

Siehe auch:

DIMIN